Tomasz Sikorski (1939–1988) – polski kompozytor i pianista
 Tomasz Sikorski (1953–2021) – polski artysta intermedialny, malarz, perfomer, profesor sztuk plastycznych
 Tomasz Sikorski – polski historyk, profesor nauk humanistycznych
 Tomasz Sikorski – polski elektrotechnik, dr hab. nauk technicznych

Zobacz też 
 Tomasz Sikorski: Twilight – album polsko-węgierskiego pianisty Szábolcsa Esztényi’ego z muzyką współczesną polskiego kompozytora Tomasza Sikorskiego.

Przypisy